La Torrassa – quartiere de L'Hospitalet de Llobregat
 Torrassa – stazione della metropolitana di Barcellona